Bellah ist der Familienname folgender Personen:
 James Warner Bellah (1899–1976), US-amerikanischer Schriftsteller
 John Bellah, US-amerikanischer Schauspieler
 Robert N. Bellah (1927–2013), US-amerikanischer Soziologe
 Ross Bellah (1907–2004), US-amerikanischer Szenenbildner und Artdirector 
 Samuel Bellah (1887–1963), US-amerikanischer Stabhochspringer

Siehe auch:
 Bella
 Bela
 Iklan